Ук () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 140 км на південний захід від Парижа, 50 км на захід від Орлеана, 26 км на північ від Блуа.

Історія 

1 січня 2017 року Ук, Беньо, Бовільє i Сент-Жемм було об'єднано в новий муніципалітет Ук-Ла-Нувель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 639 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1390,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Ук на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ук на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луар і Шер